.Exe puede referirse a:
EXE, una extensión de archivo que se refiere a un archivo ejecutable (informático)
Río Exe, río costero de la vertiente del canal de la Mancha del Reino Unido que discurre por el Región del sureste de Inglaterra.

Videojuegos 
Baldr Force Exe, un videojuego de tiros-acción 2D erótico.
Rockman.exe: Operate Shooting Star, un videojuego japonés para la plataforma Nintendo.
MegaMan.EXE, personaje ficticio de videojuegos clásico de Mega Man.
ProtoMan.EXE, personaje ficticio de videojuegos clásico de Megaman Battle Network y de la serie de manga y anime Megaman NT Warrior.